est un roman de Bruno Massé publié en 2007 par la Forêt Noire et réédité en 2009 via  LuluPress.

Le roman a été adapté au théâtre par la Forêt Noire lors de la seconde édition du Festival de théâtre anarchiste de Montréal.

La réédition 2009 affiche l'appui de l'écrivain anti-civilisationnel John Zerzan et de l'artiste anarchiste Norman Nawrocki.

Liens externes
Site officiel

Références

Roman sur les problématiques environnementales
Roman gothique
Roman canadien paru en 2007
Roman canadien adapté au théâtre